Cota — рід квіткових рослин із родини айстрових. Рідний ареал охоплює Північну Африку та Євразію; деякі види натуралізовані в інших місцях. Це багаторічні (рідше однорічні чи дворічні) рослини заввишки від кількох сантиметрів до понад метра. Це трав'яна рослина з квітковими головами, які включають променеві квіточки білого чи жовтого забарвлення та дискові жовті квіточки. Деякі види (наприклад типовий) використовують у медичних цілях чи для отримання барвника.

В Україні ростуть: Cota altissima, Cota austriaca, Cota dubia, Cota jailensis, Cota monantha, Cota tinctoria, Cota triumfetti.

Види 
Список за Plants of the World Online:

 Cota altissima (L.) J.Gay
 Cota amblyolepis (Eig) Holub
 Cota anatolica (Behçet & Almanar) Alv.Fern., Vitales & Firat
 Cota antitaurica (Grierson) Holub 
 Cota austriaca (Jacq.) Sch.Bip.
 Cota brachmannii (Boiss. & Heldr.) Boiss.
 Cota brevicuspis (Bornm.) Holub
 Cota coelopoda (Boiss.) Boiss.
 Cota dalmatica (Scheele) Oberpr. & Greuter
 Cota dipsacea (Bornm.) Oberpr. & Greuter 
 Cota dubia (Steven) Holub
 Cota fulvida (Grierson) Holub
 Cota halophila (Boiss. & Balansa) Oberpr. & Greuter
 Cota hamzaoglui Özbek & Vural
 Cota jailensis (Zefir.) Holub
 Cota latealata (Hub.-Mor.) Alv.Fern. & Vitales
 Cota linczevskyi (Fed.) Lo Presti & Oberpr.
 Cota lyonnetioides Boiss. & Kotschy
 Cota macrantha (Heuff.) Boiss.
 Cota macroglossa (Sommier & Levier) Lo Presti & Oberpr.
 Cota mazandaranica (Iranshahr) Lo Presti & Oberpr.
 Cota melanoloma (Trautv.) Holub 
 Cota monantha (Willd.) Oberpr. & Greuter
 Cota nigellifolia (Boiss.) Alv.Fern. & Vitales
 Cota oretana (Carretero) Oberpr. & Greuter
 Cota oxylepis Boiss.
 Cota palaestina Reut. ex Unger & Kotschy 
 Cota pestalozzae (Boiss.) Boiss.
 Cota rayatensis (Eig) Holub
 Cota saguramica (Sosn.) Lo Presti & Oberpr.
 Cota samuelssonii (Rech.f.) Oberpr. & Greuter
 Cota segetalis (Ten.) Holub
 Cota talyschensis (Fed.) Lo Presti & Oberpr.
 Cota tinctoria (L.) J.Gay
 Cota triumfetti (L.) J.Gay
 Cota wiedemanniana (Fisch. & C.A.Mey.) Holub

Примітки 

Айстрові (підродина)
Роди айстрових